Altegoer ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Altegoer (1859–1934), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Regine Altegoer (* 1963), deutsche Autorin, Illustratorin und Grafikerin
 Werner Altegoer (1935–2013), deutscher Fußballfunktionär